Die Abkürzung AAY steht für:
 Flughafen al-Ghaida im Jemen (IATA-Code)
 Allegiant Air, amerikanische Fluggesellschaft, ICAO-Code
 Association for the Advancement of Yoga

Abkürzung